Burnus steht für:

 Burnus, einen Kapuzenmantel
 Burnus-Unternehmensgruppe, einen Produzenten von Waschmitteln und Körperpflegeprodukten
 ein Spezialwaschmittel, siehe Waschmittel#Geschichte